Hampovica je naselje u sastavu Općine Virje, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 268 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Virje